Арнольдсон () — шведская фамилия.

Известные носители:

 Арнольдсон, Клас Понтус (1844—1916) — шведский писатель, журналист, политик и пацифист, лауреат Нобелевской премии.
 Арнольдсон, Сигрид (1861—1943) — шведская оперная певица, сопрано.